Власовка — топоним.

Населённые пункты 
Казахстан
 Власовка — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.

Россия
 Власовка — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Власовка — село в Грибановском районе Воронежской области.
 Власовка — посёлок в Дзержинском районе Красноярского края.
 Власовка — село в Переволоцком районе Оренбургской области.
 Власовка — деревня в Дмитровском районе Орловской области.
 Власовка — село в Бековском районе Пензенской области.
 Власовка — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.
 Власовка — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Власовка — посёлок в Селижаровском районе Тверской области.

Крым
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Власовка — исчезнувшее село в Советском районе.

Украина
 Власовка — село в Барышевском районе Киевской области.
 Власовка — посёлок в Светловодском городском совете Кировоградской области.
 Власовка — село в Краснодонском районе Луганской области.
 Власовка — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Власовка — село в Кегичевском районе Харьковской области.
 Власовка — село в Ичнянском районе Черниговской области.
 Власовка — с 1925 по 1938 годы название села Фёдоровка в Пологовском районе Запорожской области.

Река 
 Власовка (Власкова) — река в Кемеровской области России, приток Пачи.

См. также 
 Атамано-Власовка
 Власиха